Китин () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 10,88 км². Население — 422 чел. (2010).

История 
Первое упоминание об общине датируется 1321 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края